Тереза Штадлобер (; ) — австрийская лыжница, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в скиатлоне, участница Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов, чемпионка мира среди юниоров. Первая в истории австрийских женских лыжных гонок призёр Олимпийских игр.

Дочь чемпиона мира по лыжным гонкам 1999 года Алоиса Штадлобера и призёра чемпионата мира по горнолыжному спорту 1987 года Росвиты Штайнер.

В Кубке мира Штадлобер дебютировала 1 декабря 2013 года, свои первые очки в зачёт Кубка мира завоевала заняв 27-е место в общем зачёте Тур де Ски.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, приняла участие в четырёх гонках: скиатлон — 37-е место, эстафета — 13-е место, командный спринт — 9-е место и масс-старт на 30 км — 20-е место.

За свою карьеру участвовала в одном чемпионате мира, на чемпионате мира 2013 года её лучшим результатом в личной гонке стало 26-е место в гонке на 10 км свободным стилем. На юниорском чемпионате мира 2013 года, стала чемпионкой в скиатлоне и вице-чемпионкой в гонке на 5 км свободным стилем. На молодёжном чемпионате мира 2014 года завоевала бронзу в скиатлоне.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине на дистанции скиатлона завоевала бронзовую медаль, финишировав с отставанием от победительницы Терезы Йохауг 30,5 сек. 

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sochi2014.com 

Лыжники Австрии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года